Sperrer ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Sperrer (1968–2008), österreichischer Pilot
 Raphael Sperrer (* 1965), österreichischer Rallyefahrer